GCU steht für:
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon
 Georgian Court University
 Glasgow Caledonian University
 GNOME Chemistry Utils
 Government College University
 Grand Canyon University
 General Contract of Use for Wagons

Abkürzung